Коцен:

 Коцен, Ричи — американский гитарист и автор песен.
 Коцен — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.